Aardrijkskunde
Ferrier (Haïti), plaats op Haïti

Personen met de achternaam Ferrier
 Cynthia Ferrier (bekend als Cynthia McLeod), Surinaams lerares, (kinderboeken)schrijfster en Surinamiste
Deryck Ferrier (1933-2022), Surinaams landbouwkundige en socioloog
Joan Ferrier, Nederlands orthopedagoge
Johan Ferrier, Surinaams onderwijzer, leraar en politicus (onder andere eerste president 1975-1980)
Kathleen Ferrier (politica), Nederlands deskundige ontwikkelingssamenwerking en politica
Kathleen Ferrier (zangeres), Engels altzangeres
Leo Ferrier, Surinaams onderwijzer en schrijver
Lilian Ferrier, Surinaams kinderpsycholoog en sinds 4 april 2018 Surinaams minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur 
Maickel Ferrier, Nederlands voetballer